Puchar Interkontynentalny w skeletonie 2019/2020 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Soczi 23 listopada 2019 roku, a zakończył 1 lutego 2020 roku w Pjongczangu.

Kalendarz Pucharu Interkontynentalnego

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

2019 w skeletonie
2020 w skeletonie
Zawody skeletonowe
2019 w Rosji
2019 w Niemczech
2020 w Stanach Zjednoczonych
2020 w Korei Południowej
Sport w Soczi
Sport w Winterbergu
Sport w Utah
Sport w Pjongczang